La Supercopa de España 2023 fue la XXXIX edición del torneo. Se disputó del 11 al 15 de enero de 2023 en el estadio Internacional Rey Fahd de Riad, Arabia Saudita.

Participantes

Distribución geográfica de los clubes

Cuadro

Semifinales

Final

Televisión 
Esta competición fue emitida por M+ para clientes de Movistar y de Orange en España. Del mismo modo, pudo ser visto en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Venezuela a través de la señal de DSports y de Sky Sports en México y Centroamérica.

En Estados Unidos fue transmitida por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+; la final fue emitida por ABC, siendo la primera vez que un partido entre Real Madrid y FC Barcelona se emitía por televisión abierta en dicho país.

Véase también 
 Primera División 2022-23
 Copa del Rey 2022-23

Referencias 

Temporada 2022-23 de fútbol en España
Fútbol en España en 2023
Deporte en Arabia Saudita en 2023
Supercopa de España de Fútbol